Pfarrkirche Rust steht für:

 Katholische Pfarrkirche Rust am See, Burgenland
 Evangelische Pfarrkirche Rust am See, Burgenland
 Pfarrkirche Rust im Tullnerfeld, Gemeinde Michelhausen, Niederösterreich